

Persone 
George Forsythe – matematico e informatico statunitense
John Forsythe – attore statunitense
Jordan Forsythe – calciatore nordirlandese
Henderson Forsythe – attore statunitense
William Forsythe – attore statunitense
William Forsythe – coreografo statunitense

Altro 
Forsythe Racing – team automobilistico statunitense

Pagine correlate 
Forsyth  (disambigua)